

Anno 
 315 o 315 a.C.

Matematica 
 315 (numero)